Cabannes steht für:

 Cabannes, französische Gemeinde
 Cabannes (Mondkrater)

Cabannes ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Cabannes (1923–2016), französischer Mathematiker
 Jean Cabannes (1885–1959), französischer Physiker
 Jean Cabannes (Magistrat) (1925–2020), französischer Jurist
 Laurent Cabannes (* 1964), französischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Les Cabannes